Por Carlos Risopatrón puede referirse a:

 Carlos Risopatrón Escudero, abogado, juez y político chileno.
 Carlos Risopatrón Argomedo, abogado, agricultor y político, hijo del anterior.